Velika nagrada Nemčije 1975 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1975. Odvijala se je 3. avgusta 1975.

Dirka 

|-
! 1
| 7
| Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 14
| 1:41:14,1
| 10
| 9
|-
! 2
| 21
|  Jacques Laffite
| Williams-Ford
| 14
| + 1:37,7
| 15
| 6
|-
! 3
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 14
| + 2:23,3
| 1
| 4
|-
! 4
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 14
| + 3:31,4
| 16
| 3
|-
! 5
| 22
|  Alan Jones
| Hill-Ford
| 14
| + 3:50,3
| 21
| 2
|-
! 6
| 19
|  Gijs Van Lennep
| Ensign-Ford
| 14
| + 5:05,5
| 24
| 1
|-
! 7
| 29
|  Lella Lombardi
| March-Ford
| 14
| + 7:30,4
| 25
|  
|-
! 8
| 25
|  Harald Ertl
| Hesketh-Ford
| 14
| + 7:40,9
| 23
|  
|-
! 9
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 13
| +1 krog
| 4
|  
|-
! 10
| 27
|  Mario Andretti
| Parnelli-Ford
| 12
| Brez goriva
| 13
|  
|-
! Ods
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 10
| Kolo
| 9
|  
|-
! Ods
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 9
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 23
|  Tony Brise
| Hill-Ford
| 9
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 7
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 7
| Pnevmatika
| 12
|  
|-
! Ods
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Ford
| 5
| Vzmetenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 30
|  Wilson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 4
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 10
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 3
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 3
| Vzmetenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 9
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 3
| Vzmetenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 6
|  John Watson
| Lotus-Ford
| 2
| Vzmetenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 5
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 1
| Sklopka
| 18
|  
|-
! Ods
| 28
|  Mark Donohue
| March-Ford
| 1
| Pnevmatika
| 19
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 0
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 20
|  Ian Ashley
| Williams-Ford
| 0
| Trčenje
| 20
|  
|-
! DNQ
| 35
|  Tony Trimmer
| Maki-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Clay Regazzoni 7'6.400

Formula 1 sezona 1975
1975